Slalom mężczyzn na 41. Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Alpejskim został rozegrany 20 lutego 2011 na trasie Gudiberg. Była to ostatnia konkurencja 41 mistrzostw Świata. Tytułu z 2009 roku nie obronił Austriak Manfred Pranger, który uplasował się na 9 miejscu. Nowym mistrzem świata został Francuz Jean-Baptiste Grange, który utrzymał prowadzenie po pierwszym przejeździe. Nieoczekiwanie srebrny medal wywalczył Szwed Jens Byggmark, natomiast brązowy krążek wywalczył Włoch Manfred Mölgg, który spadł o jedną pozycję w stosunku do pierwszego przejazdu. Inny Szwed André Myhrer, który po pierwszym przejeździe zajmował 3 lokatę, w drugim przejeździe popełnił błąd i spadł na 10 miejsce.

Wyniki

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Alpejskim 2011